Angelo Binaschi (1889-1973) – calciatore italiano
 Gaudenzio Binaschi (1883-1968) – vescovo cattolico italiano